Суперкубок Японії з футболу 2014  — 29-й розіграш турніру. Матч відбувся 22 лютого 2014 року між чемпіоном Японії клубом Санфречче Хіросіма та володарем кубка Імператора Японії клубом Йокогама Ф. Марінос.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2014
Японія
Лютий 2014
2014 в Японії
Футбольні змагання у Токіо